Tom Sawyer steht für:

 Tom Sawyer, Figur aus Die Abenteuer des Tom Sawyer, Roman von Mark Twain (1876)
 Tom Sawyer (Schiff), deutsches Fährschiff
 Tom Sawyer, Spitzname von Lawrence Sawyer, Baron Sawyer (* 1943), britischer Politiker

Filme:
 Tom Sawyer (1917), US-amerikanischer Stummfilm
 Tom Sawyer (1930), US-amerikanischer Film von John Cromwell 
 Tom Sawyer (1973), US-amerikanischer Fernsehfilm von James Neilson 
 Tom Sawyer (2011), deutscher Spielfilm

Siehe auch:
 Tom Sawyers Abenteuer (Begriffsklärung)